Chichimèque peut être :
 Chichimèques, terme d’origine aztèque désignant l’ensemble de peuples anciennement nomade du nord du Mexique ;
 chichimèque ou jonaz, langue oto-pame parlée par les Jonaz au Mexique ;
 chichimèque ou pame central, langue pame parlée au Mexique.